Continuum steht für:

 Apache Continuum, ein Computerprogramm zur Kontinuierlichen Integration
 Continuum (Ensemble), ein Ensemble für Neue Musik
 Continuum (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 2012
 Continuum (Musikinstrument), ein elektronisches Musikinstrument
 Continuum (Ligeti), eine Komposition von György Ligeti
 Continuum International Publishing Group, ein akademischer Verlag mit Sitz in London und New York
Continuum Global Solutions LLC, eine Marke der Skyview Capital LLC
 Stargate: Continuum, ein DVD-Film
 Microsoft Continuum, eine Technik von Microsoft in Windows 10 Mobile

Alben und Musikstücke:
 ein Album von John Mayer, siehe Continuum (Album)
 ein Jazzstück von Jaco Pastorius, siehe Jaco Pastorius (Album) #Continuum

Siehe auch:
 Kontinuum
 River Continuum Concept, ein Katalogisierungssystem für Flüsse